Pauline wurde als Name für vier tropische Wirbelstürme im östlichen Pazifischen Ozean verwendet: 

 der Tropische Sturm Pauline von 1961, der weit auf See blieb, siehe Pazifische Hurrikansaison 1950–1969
 der Hurrikan Pauline, der 1969 Niederkalifornien erreichte, siehe Pazifische Hurrikansaison 1950–1969
 der Hurrikan Pauline, der 1985 Hawaii bedrohte, aber dann abdrehte, siehe Pazifische Hurrikansaison 1985
 der Hurrikan Pauline (1997), der in Mexiko hohe Verluste an Menschenleben und große Sachschäden verursachte